Tribe — восьмой студийный альбом группы Queensrÿche, вышедший 22 июля 2003 года. Бывший гитарист, Крис ДеГармо, временно вернулся в группу, чтобы записать некоторые партии гитары. ДеГармо был готов отправиться в тур в поддержку альбома, но из-за конфликта в студии с Джеффом Тейтом этого не произошло. После выпуска альбома лейбл Sanctuary Records участие ДеГармо изобразил как «возвращение», однако фанаты считают, что это был пиар-ход, чтобы увеличить продажи.

Демокомпозиция «Hostage» была написана Джексоном, Тейтом и Уилтоном для этого альбома. Позже песня была перезаписана и существенно изменена и вошла в альбом Operation: Mindcrime II. Однако оригинальная версия до сих пор осталась неизданной.

Список композиций

Участники записи 
Участники группы
 Джефф Тейт — вокал
 Майкл Уилтон — гитара
 Эдди Джексон — бас-гитара
 Скотт Рокенфилд — ударные

Приглашённые музыканты
 Крис ДеГармо — гитара
 Майк Стоун — гитара
 Тим Труман — оркестровка на «Rhythm of Hope»

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Queensrÿche
Альбомы Sanctuary Records